Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 2012.

Titelverteidigerinnen waren Korie Homan und Sharon Walraven, die beide nicht erneut teilnahmen. Gespielt wurde auf dem Gelände des Eton Manor in London vom 2. bis 7. September 2012. Insgesamt nahmen 58 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Sieger wurden Marjolein Buis und Esther Vergeer, die im Endspiel Jiske Griffioen und Aniek van Koot mit 6:1 und 6:3 besiegten.

Ergebnisse

Setzliste

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Damendoppel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012